Праксифея () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Праксифея (дочь Феспия)
 Праксифея (жена Эрехтея) — царица Афин
 Праксифея (жена Эрихтония) — царица Афин

Имена греческого происхождения